Alberto Fujimori (Lima, 1938) polític peruano-japonès, president del Perú (1990 -2000) 
 Terunobu Fujimori (Chino, 1946) arquitecte japonès
 Asuka Fujimori (Tòquio, 1978), escriptora japonesa en francès